Amargazón puede referirse a:

 el nombre común de la planta Anacyclus clavatus.
 el nombre común de la planta Tanacetum parthenium.
 el nombre común de la planta Taraxacum officinale.